Als Alte Fahrt werden mehrere Gewässer bezeichnet. Meist sind es ehemals schiffbare Gewässer, die für die Schifffahrt nicht mehr freigegeben sind. Siehe auch Altwasser (Fluss).

ein Teil des Dortmund-Ems-Kanals, siehe Alte Fahrt (Dortmund-Ems-Kanal)
die Verbindung zwischen der Müritz und den Gewässern um Mirow, siehe Alte Fahrt (Müritz)
die beiden Seitenarme der Havel in Potsdam rund um die Freundschaftsinsel heißen Alte und Neue Fahrt
die Alte Fahrt des Mittellandkanals, siehe Stichkanal Ibbenbüren